Višeslav ist der Name folgender Personen:

 Višeslav (Raszien) (730–780), ein serbischer Groß-Župan
 Višeslav (Kroatien) (um 800), ein kroatischer Fürst